Сен-Жюлье́н-д’Ас (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Мезель. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04182.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 155 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 103 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 61 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 59,2 %, в 1999 году было 53,0 %). Из 61 активных работали 52 человека (31 мужчина и 21 женщина), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 42 неактивных 8 человек были учащимися или студентами, 15 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жюльен (XIV—XV века).
 Серебряный крест, используемый во время крестного хода (1500 год), исторический памятник.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки